Strohberg ist der Ortsname von

 Strohberg (Pfedelbach), Hof im Ortsteil Harsberg (Pfedelbach) der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Strohberg (Moosthenning), Ortsteil der Gemeinde Moosthenning, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Strohberg (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern